Nils Hertzberg kan syfta på bland andra:

* Nils Hertzberg (präst) (1759–1841), norsk präst
 Nils Hertzberg (politiker) (1827–1911), norskt statsråd